Xyalaspis är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1843. Xyalaspis ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Xyalaspis